Stulz ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg Stulz von Ortenberg (Georg Stulz; 1771–1832), badischer Hofschneider in London
 Percy Stulz (1928–2018), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 René Stulz (* 1952), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Michi Stulz (* 1977), Schweizer Jazzmusiker
 Sascha Stulz (* 1988), Schweizer Fußballtorwart

Stulz steht für:
 Stulz (Unternehmen), deutsches Unternehmen für Klimatechnik

Siehe auch:
 Stults